Eickhorst steht für:
 Eickhorst (Vordorf), Ortsteil der Gemeinde Vordorf, Niedersachsen
 Eickhorst (Dähre), Ortsteil der Gemeinde Dähre, Sachsen-Anhalt
 Eickhorst, Ortsteil der Gemeinde Hille, Nordrhein-Westfalen

Eickhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Eickhorst (1887–unbekannt), deutscher Politiker (FDP)
 Konstanze Eickhorst, deutsche Pianistin